Virginia Records é uma gravadora da Bulgária. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras da Bulgária
Membros da IFPI